Цан:

Фамилии 
Немецкая фамилия Цан (, «зуб»)

 Цан, Адольф (1834—1900) — немецкий богослов.
 Цан, Альберт фон (1836—1873) — немецкий литератор, историк искусства.
 Цан, Иоганн Карл Вильгельм (1800—1871) — немецкий живописец и архитектор.
 
 Цан, Карл Герман (1865—1940) — немецкий ботаник, профессор начертательной геометрии, химии и наук о материалах.
 Цан, Кристиан Якоб (1765—1830) — немецкий немецкий юрист, музыкант, политик и промышленник.
 Цан, Теодор (1838—1933) — немецкий писатель и протестантский богослов
 Цан, Франц Людвиг (1798—1890) — немецкий педагог, отец Теодора Цана

Китайская фамилия Цан (倉, Cāng)
 Цан Цзе — придворный историограф мифического императора Хуан Ди, считается создателем китайской письменности.

Неакадемический вариант передачи южного (кантонского) произношения китайской фамилии Цзэн (曾, Zēng, кантонск. Cang4, Zang1, часто романизируется Tsang)
 Цан, Кеннет (1935—2022) — актёр, режиссёр, сценарист.
 Цан, Эрик (род. 1953) — гонконгский кино и теледеятель (комедийный актёр, режиссёр, сценарист, продюсер и ведущий телевизионных мероприятий).
 Цан, Энджи (род. 1980) — гонконгская спортсменка и полицейский инспектор, призёр и чемпионка ряда международных чемпионатов по ушу, также исполнившая в юности несколько киноролей.

Топонимы 
 Цан (муниципалитет) () — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан.
  — город в Мексике, административный центр одноимённого муниципалитета.

См. также 
 Зан